Группа International Capoeira Raiz была основана Mestre Bailarino в 2007. В настоящее время группа расширилась: Португалия, Испания, Германия, Польша, Чешская республика и Украина. Группа – часть Capoeira Bem Viver Association.

На Украине International Capoeira Raiz представлена в Запорожье, Краматорске, Ялте. 

В группу входят одни из лучших мастеров капоэйры Украины: Александр Билевщук и Константин Панасовский. Также в группу входит один из основателей капоэйры в Украине и один из самых уважаемых украинских спортсменов - Максим Плакущенко. 

В целом группа занимает лидирующие позиции по всем направлениям деятельности, является наиболее авторитетной профессиональной школой Украины.

Официальный сайт группы на Украине: https://web.archive.org/web/20110601200844/http://www.capoeira-raiz.com.ua/

Mestre Bailarino 

Mestre Bailarino родился 25 июня 1969 в Sãо Gonçalo(Сао Гонсалу), Рио-де-Жанейро. Он начал изучение капоэйры со своим кузеном Jorge Azevedo Pinheiro. В 1980 он присоединился к Pequenos Mestres de Capoeira Association (Mestre Travassos). В 1992 он официально стал мастером.

В 1993 он присоединился к группе Muzenza de Capoeira, где преподавал Mestre Alexandre Batata. 7-го июня 1999 он уехал из Бразилии и прибыл в Португалию. Он начал свою работу с капоэйрой в Setúbal-se Mar и позже в других городах Португалии (Lisbon, Almada, Quinta do Conde, Seixal, Parede, Viana do Alentejo, Evora, Algarve). В 2005 он уехал из Португалии и посетил Англию, Испанию и Германию, где он живёт до сих пор.

В то время в 2007 Mestre Bailarino покинул группу Muzenza и основал группу International Capoeira Raiz.

Mestre Bailarino живёт в Германии, в Берлине, где он преподает капоэйру и управляет группой International Capoeira Raiz.

Градация 

Взрослые пояса

 1o Aluno - crua (не крашеный)
 2o Aluno - crua-laranja (не крашеный - оранжевый)
 3o Aluno - crua-cinza (не крашеный - серый)
 4o Aluno - crua-marrom (не крашеный - коричневый)
 5o Aluno - crua-verde (не крашеный - зелёный)
 6o Aluno - verde (зелёный)
 Graduado - verde-amarelo (зелено-жёлтый)
 Monitor - crua-amarelo (не крашеный - жёлтый)
 1o Instrutor - amarelo (жёлтый)
 2o Instrutor - amarelo-azul (желто - зелёный)
 3o Instrutor - vermelho-azul (красно - синий)
 4o Instrutor - crua-azul (не крашеный - синий)
 Proffesor - azul (синий)
 Contra-Mestre - verde-amarelo-azul (зелено - желто - синий)
 1o Mestre - branco-verde (бело - зелёный)
 2o Mestre - branco-amarelo (бело - жёлтый)
 3o Mestre - branco-azul (бело - синий)
 4o Mestre - branca (белый)
 Estagiario - preta (чёрный)

Детские пояса
 1o Aluno - crua (не крашеный)
2o Aluno - crua-laranja (не крашеный - оранжевый)
 3o Aluno - crua-cinza (не крашеный - серый)
 4o Aluno - cinza-marrom (серо - коричневый)
 5o Aluno - cinza (серый)
 6o Aluno - cinza-laranja (серо - оранжевый)
 7o Aluno - laranja-marrom (оранжево - коричневый)
 8o Aluno - laranja-verde (оранжево - зелёный)
 9o Aluno - laranja-amarelo (оранжево - жёлтый)
 10o Aluno - laranja-azul claro (оранжево - голубой)
 11o Aluno - laranja (оранжевый)

Школы капоэйры